Шедяково — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лычёвская волость».

Расположена в центре района, к юго-востоку от Великих Лук.

Население 
Численность населения по оценке на 2000 год составляла 47 жителей, на 2010 год — 43 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района